Рижский технический университет Опен (; также РТУ Опен) — международный шахматный фестиваль, который ежегодно в августе проводится с 2011 года в столице Латвии Риге. Крупнейший турнир по классическим шахматам в странах Балтии.

История фестиваля 
Первые три международных шахматных фестиваля (2011—2013) были проведены в главном здании Рижского технического университета, который находится в старой Риге. В первом и во втором фестивале прошли два турнира по классическим шахматам («А» для мастеров и «B» для любителей) и блицтурнир последнего дня. Третий фестиваль включал в себя уже три турнира по классическим шахматам («А» для мастеров и «B», «C» для любителей).

В 2014 году четвёртый международный шахматный фестиваль переехал в выставочный центр «Кипсала», где находился более просторный зал для всё возрастающего числа участников. Четвёртый международный шахматный фестиваль включал в себя блицтурнир первого дня и пять классических шахматных турниров («А» для мастеров и «B», «C», «D», «E» для любителей). Пятый и шестой фестиваль также прошёл в выставочном центре «Кипсалa» и включал в себя четыре турнира по классическим шахматам («А» для мастеров и «B», «C», «D» для любителей), а также блицтурнир в последний день. В каждом из последних трёх фестивалей (2014—2016) принимали участие более 400 шахматистов со всего мира. В 2017 году прошёл седьмой фестиваль в выставочном центре «Кипсалa» и включал в себя пять турниров по классическим шахматам («А» для мастеров и «B», «C», «D», «Е» для любителей), а также блицтурнир в последний день. В 2018 году в выставочном центре «Кипсалa» прошёл восьмой фестиваль и включал в себя пять турниров по классическим шахматам («А» для мастеров и «B», «C», «D», «Е» для любителей), а также два блицтурнира. В 2019 году в выставочном центре «Кипсалa» прошёл девятый фестиваль и включал в себя шесть турниров по классическим шахматам («А» для мастеров, «Y» для юных шахматистов и «B», «C», «D», «Е» для любителей), турнир по быстрым шахматам и два блицтурнира. В 2020 году ежегодный шахматный фестиваль не состоялся связи с пандемией COVID-19. В 2021 году в выставочном центре «Кипсалa» прошёл десятый фестиваль, который состоял из четырёх турниров по классическим шахматам («А» для мастеров, «B&Y» для юных шахматистов и любителей, и «C&D», «Е» для любителей), турнира по быстрым шахматам («G») и двух блицтурниров («F» и «H»). В 2022 году в выставочном центре «Кипсалa» прошёл одиннадцатый фестиваль, который состоял из пяти турниров по классическим шахматам («А» для мастеров, «Y» для юных шахматистов, и «B», «C», «D», «Е» для любителей), турнира по быстрым шахматам («F») и двух блицтурниров («E» и «G»).

Победители главного турнира А 
 {| class="sortable wikitable"
! Год !! Победитель !! 2-е место !! 3-е место !! Лучшая женщина
|-
| 2011
|  
|  
|  
|  
|-
| 2012
|  
|  
|  
|  
|-
| 2013
|  
|  
|  
|  
|-
| 2014
|  
|  
|  
|  
|-
| 2015
|  
|  
|  
|  
|-
| 2016
|  
|  
|  
|  
|-
| 2017
|  
|  
|  
|  
|-
| 2018
|  
|  
|  
|  
|-
| 2019
|  
|  
|  
|  
|-
| 2021
|  
|  
|  
|  
|-
| 2022
|   
|  
|  
|  
|}

Примечания

Ссылки 
   Основная страница турнира «Рижский технический университет Опен»
  РТУ Опен 2011
  РТУ Опен 2012
  РТУ Опен 2013
   РТУ Опен 2014
   РТУ Опен 2015
   РТУ Опен 2016
  РТУ Опен 2017
  РТУ Опен 2018
  РТУ Опен 2019
  РТУ Опен 2021
  РТУ Опен 2022

Рижский технический университет
Международные спортивные соревнования в Риге
Международные соревнования по шахматам в Латвии
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 2011 года